
Molekulska formula -{C18H34O2}- se može odnositi na:

 Elaidinska kiselina
 Oleinska kiselina
 Vakcenska kiselina